Claremont peut faire référence à :

Toponyme 
en Afrique du Sud :
 Claremont, une banlieue du Cap,

en Australie :
 Claremont, une banlieue de Hobart,
 Claremont, une banlieue de Perth,

au Canada :
 Claremont, une localité de l'Ontario,

au Royaume-Uni
 Claremont House, un manoir du Surrey
 Claremont Landscape Garden, jardins de Claremont house réalisés par les paysagistes Capability Brown et William Kent
aux États Unis :
 Claremont, une localité de Californie,
 Claremont, une localité de l'Illinois,
 Claremont, une localité du Minnesota,
 Claremont, une localité du New Hampshire,
 Claremont, une localité de Caroline du Nord,
 Claremont, une localité du Dakota du Sud,
 Claremont, une localité de Virginie,
 

au Royaume-Uni :
 Claremont, une localité du Kent,
 Claremont, une localité du Surrey,

Patronyme 
 Chris Claremont (1950-), un auteur de bandes dessinées américain,

Voir aussi 
 
 
Homonymie de localités aux États-Unis